Margaret Court ha battuto in finale Jan Lehane 7–5 6–2.

Teste di serie
 Maria Bueno (quarti di finale)
 Christine Truman Janes (semifinali)
 Jan Lehane O'Neill (finalista)
 Mary Carter Reitano (semifinali)
 Lorraine Coghlan Robinson (quarti di finale)
 Beverley Rae (secondo turno)
 Margaret Court (Campionessa)
 Betty Holstein (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
  

Australian Championships 1960